De la Vallée ist der Name folgender Personen:

 Charles-Jean de La Vallée Poussin (1866–1962), belgischer Mathematiker
 Charles Louis de la Vallée-Poussin (1827–1903), belgischer Geologe
 Jean de la Vallée (* um 1620; † 1696), schwedischer Architekt
 Louis de La Vallée-Poussin (1869–1938), belgischer Orientalist
 Simon de la Vallée (* um 1600; † 1642), französisch-schwedischer Architekt

Siehe auch:
 Vallée
 La Vallée